Lucija je lahko:

 Sveta Lucija, krščanska svetnica
 Lucija, slovenski film
 Lucija, žensko osebno ime
 Lucija, Piran, naselje v občini Piran

Zunanje povezave